Schwaz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Světec, ort, Ústí nad Labem,

Österrike 

 Politischer Bezirk Schwaz, distrikt, Tyrolen, 
 Schwaz, ort och kommun i Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar